La Côte sauvage est le titre de plusieurs œuvres :
 La Côte sauvage, série télévisée américaine des années 1970
 La Côte sauvage (roman), unique roman de Jean-René Huguenin